Andi Langenhan – slittinista tedesco
 Max Langenhan – slittinista tedesco